

Geografia 
 Fielding – città statunitense nello Utah

Persone 
 Andrew Fielding Huxley – fisiologo britannico
 Copley Fielding – pittore britannico
 Emma Fielding – attrice britannica
 Fenella Fielding – attrice britannica
 Frank Fielding – calciatore britannico
 Helen Fielding – scrittrice e sceneggiatrice britannica
 Henry Fielding – scrittore e drammaturgo britannico
 Janet Fielding – attrice australiana
 Jerry Fielding – compositore statunitense
 John Fielding – magistrato britannico
 Joy Fielding – scrittrice canadese
 Marjorie Fielding – attrice britannica
 Noel Fielding – attore, comico e artista britannico
 Romaine Fielding – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Roy Fielding – informatico statunitense
 Sarah Fielding – scrittrice britannica
 William Fielding Ogburn – sociologo statunitense

Sport 
 Fielding – azione del cricket